Первая Камчатская экспедиция была начата в декабре 1724 года после издания Петром I указа о создании постоянно действующего российского флота на Тихом океане, её целями были поиск мест для размещения портов базирования будущего Тихоокеанского флота, исследования вод Тихого океана и поиск пути от Командорских до Алеутских островов.

История 

Ещё в 1719 году Петр послал геодезистов Евреинова и Лужина на Камчатку и поставил им задание узнать «... до Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошние места: сошлася Америка с Азиею...». В сентябре 1720 года они на  лодии «Восток» доплыли до Камчатки из Охотска и перезимовали в устье реки Колпаковой. В мае-июне 1721 года они плавали на юго-западе: впервые достигли центральной группы Курильских островов, но непрерывного побережья континента не обнаружили. Их судно было сильно повреждено бурей и продолжать исследования на север и восток они не могли, пришлось вернуться в Охотск. Задачу поиска места соединения Азии с Америкой пришлось искать новой экспедиции Беринга.
 
В петровской секретной инструкции для Первой Камчатской экспедиции указывалось построить на Камчатке один или 2 бота и на них плыть «возле земли, которая идет на норд...искать, где Азия сошлась с Америкой». Экспедиция вначале насчитывала 34 человека. Отправившись из Петербурга в январе 1725 года участники экспедиция 2 года добирались до Охотска — осенью 1726 года. Перезимовав сначала в Охотске (январь-февраль 1727 г), потом в Большерецком остроге (зима 1727-1728 годов), экспедиция переправила снаряжение на лодках и собачьих упряжках к устью реки Камчатка на восточном побережье полуострова, где в Нижнекамчатске к лету 1728 года было закончено строительство бота «Св. Гавриил». 14 июля экспедиция вышла в море и отправилась на север. В июле-августе 1728 года судно поднялось на север, а затем — на северо-восток вдоль материка. В ходе плавания были засняты более 600 километров северной половины восточного берега Камчатки, полуострова Камчатский и Озерной, выявлены Карагинский залив с островом, Анадырский залив. У южного берега Чукотского полуострова 31 июля-10 августа Беринг открыл залив Креста, бухту Провидения и остров Святого Лаврентия. Днем 14 августа моряки увидели на юге землю (вероятно остров Ратманова), а чуть позже на западе высокие горы (вероятно мыс Дежнёва). 16 августа экспедиция достигла широты 67°18’ северной широты. Таким образом экспедиция, как потом оказалось, прошла через (Берингов) пролив в Чукотское море (при этом североамериканское побережье обнаружено не было), после чего повернула назад, поскольку Витус Беринг посчитал задание выполненным: было показано, что азиатское и североамериканское побережья не соединяются. Обратный путь отнял только 2 недели, по дороге открыла в проливе один из островов Диомида. Зиму экспедиция провела в Нижнекамчатске.

В 1729 Беринг сделал вторую попытку достичь американского берега, но через 3 дня после выхода в море, пройдя на восток 200 километров из-за сильного  ветра и тумана повернул назад, обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, и через Охотск и всю Россию вернулся назад в Петербург.

Таким образом, за два года экспедиция Беринга — первая в России морская научная экспедиция — впервые произвела инструментальную съёмку западного побережья моря, которому впоследствии будет присвоено его имя, на протяжении более чем 3500 км. И хоть Беринг и не завершил открытие северо-восточного побережья Азии, но картой, составленной им совместно с подчинёнными, как отмечают специалисты, позднее пользовались все западноевропейские картографы при изображении северо-востока Азии.

В 1732 году было принято решение об организации Второй Камчатской экспедиции.

Литература 
 Берг Л. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга 1725—1742 гг.  — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1935. — 411 с.: ил.
 В. Н. Берх  Первое морское путешествие россиян…, совершенное в 1727, 28 и 29 годах под начальством… Витуса Беринга.— СПб., 1823;
 Боднарский М. С. Великий северный морской путь. Историко-географический очерк открытия Северо-восточного прохода. — М.; Л.: ОГИЗ, 1926. — 256 с.: ил. — Серия «Библиотека путешествий».
 Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга / Пер. с нем. Ю. И. Бронштейна под ред. А. И. Андреева. — Л.; М.: Изд-во Главсевморпути, 1940. — 176 с.
 
 Дьяконов М. А. Путешествия в полярные страны. — Л.: Изд-во Всесоюзного Арктического ин-та, 1933. — 208 с. — Серия «Полярная библиотека».
 Дьяконов М. А. История экспедиций в полярные страны. — Архангельск: Архангельское обл. изд-во, 1938. — 487 с.
 Епишкин С. Витус Беринг. Загадки биографии  // Знание-сила. — 2012. — № 2. — С. 105-111.
 Ковалёв С. А. Тайны пропавших экспедиций. — М.: Вече, 2011. — 384 с. — Серия «Морская летопись».
 Котельников К. Берингов пролив: открытие русского датчанина  — М.:Дилетант — 2021
 Кушнарёв Е. Г. В поисках пролива. Первая Камчатская экспедиция 1725—1730 гг. — Л.: Гидрометеоиздат, 1976. — 168 с.: ил.
 Малов В. И. Тайны пропавших экспедиций. — М.: Оникс, 2008. — 251 с. — (Библиотека открытий). — ISBN 978-5-488-01497-8
 Островский Б. Г. Беринг. — Л: Изд-во Главсевморпути, 1939. — 195 с.
 Пасецкий В. М. Камчатские экспедиции Витуса Беринга  — М.:Наука и жизнь — 1981 — №5 — стр.
 Пасецкий В. М. Витус Беринг. 1681—1741 гг.  — М.: Наука, 1982. — 174 с. — «Научно-биографическая серия».

Ссылки 
 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII века 
 Из истории русских экспедиций на Тихом океане Первая половина XVIII века 
 Из истории великих русских географических открытий в Северном ледовитом и Тихом океанах XVII-й — Первая половина XVIII в. Документы 
 Географические открытия русских путешественников XVIII—XIX веков 
 Путешествия. Документы 

Географические открытия
Тихий океан
Географические экспедиции
История XVIII века
История Дальнего Востока
История Северо-Восточной Азии